Chuschir (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Chuschir (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Chuschir (Burjatien, Dschida), Bahnstation und Stationssiedlung in der Republik Burjatien, Rajon Dschida
 Chuschir (Burjatien, Okinski), Dorf in der Republik Burjatien, Rajon Okinski
 Chuschir (Burjatien, Sakamensk), Dorf in der Republik Burjatien, Rajon Sakamensk